Die Pederspitzen sind drei Gipfel in den Ortler-Alpen:

 Innere Pederspitze, 3309 m
 Mittlere Pederspitze, 3462 m
 Äußere Pederspitze, 3406 m